Эрика Оливера — чилийская легкоатлетка, которая специализируется в марафоне. Победительница Южноамериканских игр 1994 года на дистанциях 3000 и 10 000 метров. В 1995 году стала победительницей Буэнос-Айресского марафона с результатом 2:45.02. В настоящее время владеет национальными рекордами на дистанциях 5000 и 10 000 метров, а также в полумарафоне и марафоне.

Выступала на чемпионате мира 2013 года в Москве, но не смогла закончить дистанцию

Биография 
Родилась вторым ребёнком в семье Доны Леонор и пастора евангелической церкви Рикардо Оливера Баррагана. Её отец аргентинец, который приехал в Чили в 1974 году. 31 декабря 1997 года родила дочь Эрику.

Выступления на Олимпийских играх 
 Атланта 1996 — 2:39.06 (37-е место)
 Сидней 2000 — 2:35.07 (27-е место)
 Афины 2004 — 2:57.14 (58-е место)
 Лондон 2012 — 2:36.41 (64-е место)

Ссылки 
 

Марафонцы Чили
Бегуны на длинные дистанции Чили
Стипльчезисты Чили
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года